Les mots densus, densa et densum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « épais, serré, compact » ou « fréquent, non clairsemé ».

Le mot densa est aussi, dans plusieurs langues romanes dont l'italien, l'espagnol et le portugais, le singulier féminin d'un adjectif signifiant « dense ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots densus, densa et densum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : densus, densa, densum.

Culture et société 
 Densa Thil est un vihāra situé dans l’actuel village de Rigang (canton de Jiang, xian de Sangri, ville-préfecture de Shannan, région autonome du Tibet, Chine), bâti en 1192.
 Le Densus 88 est une unité antiterroriste de la police indonésienne, créée en 2003 et opérationnelle depuis 2005.

Anthroponyme 
Densus est un cognomen romain de l’Antiquité notamment porté par :
 Sempronius Densus (?-69), centurion de la garde prétorienne connu pour sa défense solitaire de l'empereur Galba.

Toponyme 

 Densuș, commune du județ de Hunedoara dans la région de Transylvanie en Roumanie, notamment connue pour l'église Saint-Nicolas de Densuș ;
 Yilmana Densa, district de la zone Mirab Godjam dans la région Amhara en Éthiopie.

Notes et références 

Épithète spécifique